Janusz Radziwiłł (1579-1620), échanson du Grand-Duché de Lituanie (1599), castellan de Vilnius (1619), staroste de Baryssaw, prince du Saint-Empire
 Janusz Radziwiłł (1612–1655), grand hetman de Lituanie
  (1880–1967), homme politique polonais